Семён Федо́тов:
 Федотов, Семён Александрович (род. 1992) — российский футболист.
 Федотов, Семён Васильевич (1913—1980) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового полка, Герой Советского Союза.